Bosnië-Herzegovina
 Jugovići (Gacko), een plaats in de gemeente Gacko in Bosnië-Herzegovina
 Jugovići (Nevesinje), een plaats in de gemeente Nevesinje in Bosnië-Herzegovina

Montenegro
 Jugovići (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić

Servië
 Jugovići (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica